Sampson Island ist der Name mehrerer Inseln

in den Vereinigten Staaten:
 
 Sampson Island (Massachusetts)
 Sampson Island (Colleton County, South Carolina)
 Sampson Island (Richland County, South Carolina)

in Irland:
 Sampson Island, Loop Head, County Clare